FK Slavija ist der Name folgender Fußballvereine:

 FK Slawija-Masyr, Fußballverein aus Masyr, Weißrussland
 FK Slavija Sarajevo, Fußballverein aus Sarajevo, Bosnien-Herzegowina